Бихач:

 Бихач — город, центр одноимённой общины на реке Уна на северо-западе Боснии и Герцеговины.
 Бихач — боснийская община в составе Федерации Боснии и Герцеговины.